Ribeiro se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ana Maria Ribeiro
 Célio Henrique Ribeiro
 Henrique Ribeiro